

Pessoas
Dougal Dixon, geólogo e paleontólogo escocês;
George Dixon, oficial da Royal Navy e explorador britânico;
Hugh Neville Dixon, botânico e briologista e explorador britânico;
Patrick Dixon, escritor britânico, autor de livros sobre tendências económicas; 
Scott Dixon, corredor de automóveis neozelandês;
Willie Dixon, baixista, cantor, compositor e produtor musical norte-americano.

Localidades
Dixon (Califórnia)
Dixon (Illinois)
Dixon (Iowa)
Dixon (Kentucky)
Dixon (Missouri)
Dixon (Montana)
Dixon (Nebraska)
Dixon (Wyoming)

Outros
Entrada Dixon
11833 Dixon

Desambiguação
Desambiguações de topônimos